Antidiskriminierungsgesetz steht für:

 umgangssprachlich für Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Deutschland
 Gleichbehandlungsgesetz (Österreich) (GlBG)
 Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) des Landes Berlin

Siehe auch:
 Gleichstellungsgesetz (Begriffsklärung)
 Gleichbehandlungsgesetz (Begriffsklärung)
 Rassismus-Strafnorm (Schweiz)